Juraj Palkovič  ist der Name folgender Personen:

* Juraj Palkovič (Kanoniker) (1763–1835), slowakischer Kanoniker, Übersetzer und Mäzen
 Juraj Palkovič (Schriftsteller) (1769–1850), slowakischer Schriftsteller, Lehrer und Herausgeber